Sado pode ser:

 Rio Sado, rio português que desagua na cidade de Setúbal.
 Sado, freguesia portuguesa do concelho de Setúbal.
 Ermidas-Sado, freguesia portuguesa do concelho de Santiago do Cacém.
 Sado, cidade na província japonesa de Niigata.
 Província de Sado (佐渡国), uma antiga província do Japão.
 Sado (茶道 Sadō), cerimónia do chá, no Japão.
 Sado, relativo ao sadismo.
 Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão - freguesia do concelho de Grândola.
 SADO 550 - veículo produzido em Portugal na década de 1980.
 Sado (bleach).

Desambiguação